

Населені пункти та їхні частини
 Стшельце — гміна в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Стшельце — село в гміні Марциновіце Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стшельце — село в гміні Доброшице Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стшельце — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стшельце — село в гміні Наленчув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Стрільці (Стшельце) — село в гміні Білопілля Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стшельце — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Стшельце — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Стшельце — село в гміні Домашовіце Намисловського повіту Опольського воєводства
 Стшельце — село в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стшельце — село в гміні Ходзеж Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Стшельце — частина села Хохолув у гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Стшельце — частина села Ґромблево в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Стшельце — колонія в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Стшельце — осада в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства

Примітки